Hamada eller Hammada kan syfta på:

 Hamada, Shimane - stad i Shimane prefektur, Japan
 Hamada (platå) - platå i Marocko 
 Hammada - ett släkte amarantväxter